Добыча урана осуществляется примерно в 13 странах мира. В 2017 году было добыто 59 462 тонны урана. Международными производителями добычи были Казахстан (39 %), Канада (22 %), Австралия (10 %), Намибия (7,1 %), Нигерия (5,8 %), Российская Федерация (4,9 %), Узбекистан (4,0 %), Китай (3,2 %). %), США (1,6 %), Украина (0,9 %), Индия (0,7 %), ЮАР (0,5 %) и Пакистан (0,1 %). За период с 2009 года методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) в Казахстане добыто наибольшее количество урана в мире.

Наиболее крупными урановыми рудниками с природным ураном являются озеро Сигар и река Макартур (Канада), Рейнджер и Олимпийская плотина (Австралия), Краснокаменск (Россия) и Россинг (Намибия). Крупнейшими производителями урановой продукции являются Cameco, Rio Tinto, Areva, Казатомпром и АРМЗ-ТВЭЛ.

Используемыми методами добычи урана являются традиционные подземные и открытые разработки (50 %) и подземное выщелачивание (50 %). Действует около 50 уранодобывающих центров.

Действующие рудники

Потенциально жизнеспособные рудники

Нежизнеспособные рудники

Перспективные рудники

Примечания 

Добыча урана